Mizuno – korporacja produkująca odzież i sprzęt sportowy

Osoby 
 Kōki Mizuno – japoński piłkarz
 Tadakuni Mizuno – japoński polityk
 Yoshikane Mizuno – japoński astronom
 Yui Mizuno – japońska piosenkarka

Postać fikcyjna 
 Ami Mizuno